Джханси:

 Джханси — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Джханси — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Джханси (княжество), которым правила Лакшми Баи